South River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 South River, Newfoundland, ort i Newfoundland och Labrador, 
 South River, Ontario (ort), ort i Ontario, 
 South River, Ontario (flod), vattendrag i Ontario,

USA 

 South River, New Jersey, ort,